Mettenberg ist der Name von Ortschaften:

 Mettenberg (Biberach), Stadtteil von Biberach an der Riß im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Mettenberg (Rot an der Rot), Ortsteil von Rot an der Rot im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Mettenberg (Grafenhausen), Ortsteil von Grafenhausen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 früherer deutscher Name der Gemeinde Mettembert im Kanton Jura, Schweiz

Mettenberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Mettenberg (Falkenstein) (ca. ), im Harz nahe Meisdorf, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Mättenberg (oder Mettenberg; ), in den Alpen bei Grindelwald, Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Mettgenberg